KVO Aarschot, een Belgische voetbalclub uit Aarschot
 KV Oostende, een Belgische voetbalclub uit Oostende
 Vlaamse Opera, een Belgische vzw die operaproducties en concerten verzorgt